Het WTA-tennistoernooi van Nanchang (officieel Jiangxi International Women's Tennis Open) van 2014 vond plaats van 21 tot en met 27 juli 2014 in de Chinese stad Nanchang. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de thuisspelende Peng Shuai, won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar ongeplaatste landgenote Liu Fangzhou in drie sets. Peng wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltitel op haar naam te schrijven. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Monique Adamczak en Zheng Saisai, bereikten de halve finale.

Het ongeplaatste duo Chuang Chia-jung en Junri Namigata won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Chan Chin-wei en Xu Yifan in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Chuang had daarnaast negentien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Namigata geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Nanchang 2014
Nanchang